Дре́зденский фуникулёр () — фуникулёр, соединяющий районы Дрездена  и . Был открыт 26 октября 1895 года и до 1910 года работал на паровой тяге (в настоящий момент работает на электротяге).

Технические характеристики:

 Длина: 547 метра
 Высота: 94 метра
 Максимальный уклон: 29 %
 Число кабин: 2
 Вместимость кабины: 60 пассажиров
 Конфигурация: Одиночная колея с разъездом
 Максимальная скорость: 5 метров в секунду
 Ширина колеи: 1 метр
 Привод: электрический (до 1910 г. паровой).

Линия проходит через два туннеля: Бюргберг (длина — 96 метров) и туннель Принцессы Луизы (длина — 54 метра). Оператором фуникулёра является компания , которая также эксплуатирует автобусы, трамвай и водный транспорт Дрездена.

См. также 
 Дрезденская подвесная дорога

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Dresdner Verkehrsbetriebe  

Транспорт Дрездена
Фуникулёры Германии